Das Virginia Slims of Florida 1989 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Boca Raton. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 1989 und fand vom 13. bis 19. März 1989 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Chris Evert mit 4:6, 6:2 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Jana Novotná / Helena Suková mit 6:4 und 6:2 gegen Jo Durie / Mary Joe Fernández.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1989
Tennisturnier in Boca Raton